San Girolamo ima više značenja:
 San Girolamo, Pisa
 San Girolamo, Reggio Emilia